Human – polska grupa muzyczna
 Human – album  grupy deathmetalowej Death
 Human – album Nitina Sawhneya
 Human – album Roda Stewarta
 Human – album Brandy Norwood
 Human – singel brytyjskiej grupy The Human League
 Human – singel amerykańskiej grupy rockowej The Killers
 Human – singel Christiny Perri
 Human – singel Rag’n’Bone Mana
 Human – album Three Days Grace
 Human – album Rag’n’Bone Mana
 Human – album amerykańskiej grupy OneRepublic
 Human – album The Veronicas